„Ryūjō” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Ryūjō” – okręt pancerny z 2. połowy XIX wieku
 „Ryūjō” – lotniskowiec z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów